

Топоніми 
 Осю — середньовічна назва японського регіону Тохоку.
 Осю — назва японської історичної провінції Муцу.
 Осю — місто в Японії, у префектурі Івате.